

Cinema 
Road House – film del 1928 diretto da Richard Rosson
 I quattro rivali (Road House) – film del 1948 diretto da Jean Negulesco
 Il duro del Road House (Road House) – film del 1989 diretto da Rowdy Herrington

Musica 
 Roadhouse – gruppo musicale hard rock statunitense
 Roadhouse – EP dei Roadhouse del 1991
 Roadhouse – album dei Roadhouse del 1991
 Roadhouse Blues  – canzone dei The Doors del 1970

Altro 
 Roadhouse – azienda attiva nel settore della ristorazione